Чхартишви́ли () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Чхартишвили, Арчил Евстафьевич (1905—1980) — советский театральный режиссёр.
 Чхартишвили, Валериан Михайлович (1940—2014) — советский футболист; советский и грузинский тренер.
 Чхартишвили, Григорий Шалвович (Борис Акунин; род. 1956) — русский писатель, переводчик.
 Чхартишвили, Гурам Семёнович (род. 1931) — доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ВТ МЭИ (1982—1996).
 Чхартишвили, Илья Варламович (1929—1995) — заслуженный тренер СССР.
 Чхартишвили, Шалва Ноевич (1910—1979) — советский психолог.